Eine Route nationale (franz. für Nationalstrasse) ist 
 eine Straße in Frankreich, siehe Nationalstraße (Frankreich)
 eine von der ASTRA (frz. OFROU) betriebene Straße in der Schweiz, siehe Nationalstrasse

Siehe auch
 Nationalstraße